Хо́лмский уе́зд () — административная единица Псковской губернии Российской империи. По площади занимал 6149,7 км² (5763,6 кв. вёрст), население по состоянию на 1901 год — 90 593 человек. Уездным городом являлся Холм.

История 
До XVIII века территория будущего Холмского уезда относилась к Деревской пятине Новгородской земли.

В составе Российской империи 
В 1738 году Холмский посад перешёл в подчинение Торопецкой воеводской канцелярии, и в нём была учреждена земская изба.

В 1767 году Холм был приписан к Ингерманландской провинции Санкт-Петербургской губернии.

3 августа 1777 года при рассмотрении вопроса о переустройстве административно-территориального деления Новгородской губернии был издан Указ о переименовании Холмского посада в город Холм и о причислении его к Псковскому наместничеству. На территории вновь образованного уезда находилось 31 село, 271 сельцо и 1 677 деревень, но в 1796 году город Холм был переведён за штат. С 1802 года Холмский уезд восстановлен в составе Псковской губернии. В 1824 году часть волостей уезда была предана в состав вновь созданного Демянского уезда Новгородской губернии.

В 1861 году в Холмском уезде было 43 000 крепостных и 107 000 десятин пашни. Отсюда отправляли по реке Ловать в основном овёс в Петербург.
По переписи 1897 года в Холмском уезде было учтено 88 000 душ населения, из них грамотных около 9 000 человек. Высшее образование имели трое. Образованием занимались 58 человек, наукой и литературой — двое. Стража состояла из 34 человек, врачей и санитаров было 33.

Во второй половине XIX века в Холмском уезде действовала Земская почта.

В начале XX века уезд именовался как  Боброво-Холмский уезд Псковской губернии .

При советской власти 
В 1927 году на территории Холмского уезда был образован Холмский район в составе Великолукского округа Ленинградской области, в Ленинградскую область тогда вошли в том числе и территории упразднённых Новгородской и Псковской губерний.

Современное состояние 
Сейчас территория бывшего Холмского уезда входит в состав 3 областей: Новгородской области (Холмский район), Тверской области (части Торопецкого, Андреапольского районов) и Псковской области (части Бежаницкого, Локнянского и Великолукского районов).

Географическое положение 
По состоянию на начало XX века Холмский уезд располагался в восточной части Псковской губернии и граничил с Новоржевским уездом на западе, Великолукским и Торопецким уездами на юге, с Новгородской губернией на севере и с Тверской на востоке.

Состав уезда 
 Загорская волость
 Зуевская волость
 Каменская волость
 Медовская волость
 Полистовская волость
 Тухомичская волость
 Холмская волость

Примечание

Литература

Ссылки 
 Старые карты Холмского уезда

Деревская пятина